Plaats in Indonesië
 Tanjung Putus (Kerkap), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Putus (Tabir Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Putus (Padang Tualang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Putus (Pegajahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra